Ми́ланко Пе́трович (; ) — сербский биатлонист и лыжник. Был знаменосцем сборной Сербии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Спортивная карьера 
Петрович пять раз принимал участие в чемпионатах мира. Его лучшими достижениями стали 47-е место в пасьюте и 49-е - в спринте, показанные в 2013 году. Самая высокая позиция в индивидуальной гонке - 87-я, занятая в 2011.

Участвовал в чемпионате мира по летнему биатлону 2013. В гонке преследования финишировал пятым, в спринте - девятым.

На чемпионате Европы 2012 года стал девятым в спринте и двадцатым в индивидуальной гонке. В 2014 был восьмым в спринте, 14-м в индивидуальной гонке и 15-м в пасьюте.

На данный момент лучшие свои результаты показал в Кубке мира 2012/13. На четвёртом этапе в Оберхофе занял 39-е место в спринте и 40-м в гонке преследования. Эти гонки принесли Петровичу первые очки в карьере. На седьмом этапе в Осло Миланко стал 35-м в пасьюте. В Сочи финишировал 47-м в индивидуальной гонке и 35-м в спринте. В сезоне 2012/13 в общем зачете стал 86-м, набрав 15 баллов.

На Зимней Универсиаде 2013 он выиграл золото в спринте и бронзу в индивидуальной гонке, а также золото в лыжном спорте на дистанции 10 км свободным стилем.

Не получая поддержки от Министерства спорта, ни от Федерации биатлона, ни от Олимпийского комитета, в 2014 году был вынужден объявить о завершении спортивной карьеры.

В сезоне 2018/19 возобновил выступления на Кубке IBU, участвовал в чемпионате мира 2019 года.

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Кубок мира 
 2012/13 - 86-е место (15 очков)

Статистика точности

Примечания 

Биатлонисты Сербии и Черногории
Биатлонисты Сербии
Лыжники Сербии и Черногории
Лыжники Сербии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года